

Sciences et techniques 
 Goclenius est un cratère lunaire, nommé en l'honneur de Rudolf Goclenius le Jeune.

Patronyme 

 Conrad Goclenius (1490-1539), un humaniste allemand de la Renaissance ;
 Rudolf Goclenius l'Ancien (1547-1628), un philosophe allemand ;
 Rudolf Goclenius le Jeune (1572-1621), un médecin allemand, professeur à l'université de Marbourg.